Pivonice bezeichnet

einen Ortsteil von Bystřice nad Pernštejnem, Tschechien; siehe Pivonice (Bystřice nad Pernštejnem)
ein aufgelassenes Dorf auf den Fluren von Pohorská Ves, Tschechien